XXIV Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2006 rozgrywane były w dniach 28 października – 3 listopada w Baku w Azerbejdżanie.  W zawodach brało udział 311 sportowców z 29 krajów.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2006 w zapasach
Sport w Baku
2006 w Azerbejdżanie
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach
Zapasy w Azerbejdżanie